Datting ist der Ortsname von

 Datting (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Datting (Lalling), Ortsteil der Gemeinde Lalling, Landkreis Deggendorf, Bayern